Carlos Ott (Bieringen, Baden-Württemberg, 13 de outubro de 1908 - Salvador, 1997), também conhecido como Frei Fidélis, foi um arqueólogo, pesquisador e professor radicado no estado brasileiro da Bahia, onde foi pioneiro em diversos estudos.

Seu nome original era Karl Borromaeus Ott.

Biografia 
Karl Borromaeus Ott foi graduado pela Pontifícia Universidade Antonianum (em Roma), pertencente à Ordem dos Frades Menores (Franciscanos) em 1937.

Chegou ao Brasil no final da década de 30 em trabalho religioso ligado à Ordem dos Franciscanos, motivo pelo qual ganhou o nome de Frei Fidélis. Mais tarde, abandonaria o exercício religioso, quando ganharia o nome de Carlos Ott e se dedicaria à pesquisa e ao ensino de História.

Em 1942 chegou ao posto de professor-fundador da Faculdade de Filosofia da UFBA, onde foi docente de Etnologia Geral e do Brasil.

Também foi pesquisador do ISPHAN e pioneiro dos estudos de arqueologia e pré-história.

Foi professor de Latim no Instituto Normal Isaias Alves e escreveu muitos ensaios e artigos que foram publicados em revistas especializadas e jornais, bem como oito monografias versando sobre a história da Bahia e a história das artes na Bahia.

Foi homenageado com o nome de uma rua no bairro Stella Maris, em Salvador.

Obras 
 Arquitetura histórica das artes plásticas na Bahia (1550-1900)
 Formação e evolução étnica na cidade de Salvador (1955/57)
 Bailes pastoris (1958)
 Vestígios de cultura indígena no sertão da Bahia

Naturais de Baden-Württemberg
Franciscanos da Alemanha
Arqueólogos da Alemanha
Professores da Universidade Federal da Bahia
Alunos da Pontifícia Universidade Antonianum
Alemães expatriados no Brasil